Bulić (en serbe : Булић) est un nom de famille slave du sud (porté surtout en Croatie) notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Bruno Bulić (né en 1958), coureur cycliste yougoslave ;
  (1846–1934), prêtre, historien et archéologue croate ;
  (1910–1986), acteur croate ;
 Marko Bulić (né en 1974), joueur de basket-ball croate ;
  (né en 1957), chanteur bosno-croate ;
  (1942–1998), actrice croate ;
  (né en 1977), footballeur monténégrin ;
 Slađana Bulić (née en 1983), joueuse de volley-ball serbe.

Toponymes 
 Bulić un village du comitat de Zadar en Croatie.

Notes et références 

Homonymie de patronyme croate
Homonymie de patronyme bosniaque
Homonymie de patronyme serbe